Шчепанович () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Шчепанович, Славко (род. 1940) — сербский и черногорский художник.
 Шчепанович, Срджан (род. 1994) — черногорский футболист, защитник.